A Copa das Nações Árabes de 1998, disputada em Doha, no Qatar, foi a sétima edição da Copa das Nações Árabes. A Arábia Saudita conquistou seu primeiro título na competição.

Formato da competição
Esta edição da Copa das Nações Árabes contou com uma fase de qualificação que apontaria oito seleções para se juntarem aos quatro pré-qualificados para a fase de grupos. Já estavam pré-qualificados:

 como país sede.
 como atual campeão.
 e  por terem se classficado para a Copa do Mundo de 1998.

A fase de qualificação foi composta por quatro grupos de acordo com as regiões geográficas. Os grupos foram: Levante, Golfo, Mar Vermelho e Norte da África. Devido à desistência de várias seleções, apenas o grupo do Levante foi realmente disputado.

Grupo A: Golfo

Bahrein e Omã desistiram.
Emirados Árabes Unidos e Kuwait avançaram para a primeira fase.

Grupo B: Mar Vermelho

Comores, Iêmen e Somália desistiram.
Sudão avançou para a primeira fase.

Grupo C: Norte da África

Mauritânia e Tunísia desistiram.
Argélia e Líbia avançaram para a primeira fase.

Grupo D: Levante

O Iraque foi desclassificado antes do início.
Síria, Jordânia e Líbia avançaram para a primeira fase.

Ligação externa
Detalhes no site da RSSSF

Copa Árabe da FIFA
1998 no futebol